Buckden (Cambridgeshire), een plaats in het Engelse graafschap Cambridgeshire
 Buckden (North Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire